Sitio de Montevideo puede hacer referencia a diversos sucesos históricos:

 Sitio de Montevideo (1807): sitio por los ingleses al mando de Samuel Auchmuty contra la ciudad en manos de los españoles.
 Sitio de Montevideo (1811): conocido como Primer sitio de Montevideo, es el primer sitio por los independentistas contra la ciudad en manos del español Francisco Javier de Elío.
 Sitio de Montevideo (1812-1814): conocido como Segundo sitio de Montevideo, es el segundo sitio por los independentistas contra la ciudad en manos del español Gaspar de Vigodet.
 Sitio de Montevideo (1818): breve sitio por los hombres de José Gervasio Artigas contra la ciudad ocupada por Portugal.
 Sitio de Montevideo (1823): iniciado el 20 de enero por los hombres de Carlos Federico Lecor durante la guerra de independencia de Brasil contra la ciudad ocupada por las tropas realistas de Portugal. El 8 de marzo de 1824 la ciudad se rendía al Imperio del Brasil.
 Sitio de Montevideo (1825-1828): sitio por los orientales y argentinos contra la ciudad ocupada por Brasil. Mediante la Convención Preliminar de Paz (1828), la ciudad pasa a ser la capital del independiente Estado Oriental del Uruguay.
 Sitio de Montevideo (1838): sitio por Fructuoso Rivera y bloqueo francés contra la ciudad en manos de Manuel Oribe.
 Sitio de Montevideo (1843-1851): sitio por Manuel Oribe contra la ciudad en manos de los colorados. Es conocido como el Sitio Grande, ya que ocurrió durante la Guerra Grande.
 Sitio de Montevideo (1854): sitio por los blancos contra la ciudad en manos de Venancio Flores.
 Sitio de Montevideo (1864-1865): sitio por los colorados contra la ciudad en manos de Bernardo Prudencio Berro y Atanasio Cruz Aguirre.